Battaglia di Volta Mantovana (1080) – battaglia tra le truppe di Matilde di Canossa e gli imperiali di Enrico IV
 Battaglia di Volta Mantovana (1848) – battaglia del 25 luglio 1848 tra Regno di Sardegna e Impero austriaco nella prima guerra di indipendenza italiana